Opočno ist der Name mehrerer Orte in Tschechien

 Opočno, Stadt im Okres Rychnov nad Kněžnou
 das dortige Schloss Opočno
 Opočno, Gemeinde im Okres Louny, siehe Opočno u Loun
 Opočno, Ortsteil von Trusnov, Okres Pardubice; siehe Opočno (Trusnov)